Plusieurs œuvres portent le nom La Bohémienne en référence à des personnages féminins suivant le mode de vie de la Bohème.

  est un tableau du peintre Auguste Renoir.
 La Bohémienne est un tableau du peintre néerlandais Frans Hals.
 La Bohémienne est un tableau du peintre français William Bouguereau.
 La Bohémienne est un film de 1936 réalisé par James W. Horne.

Voir aussi 
 Bohémienne